2 miejscowości w Polsce: 
 Pławin – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Inowrocław 
 Pławin – wieś w woj. lubuskim, w pow. strzelecko-drezdeneckim, w gminie Stare Kurowo